L'eau de mer est une eau salée.
 L'eau saumâtre est une eau dont la teneur en sels est sensiblement inférieure à celle de l'eau de mer.
 La saumure est une solution aqueuse d'un sel, généralement de chlorure de sodium (sel de cuisine) NaCl, saturée ou de forte concentration.
 L'Eau Salée est une rivière du Var.

Voir aussi